

Бичиха — присілок, Удомельський район, Тверська область
 Бичиха — село, Хабаровський район, Хабаровський край

Бичиха — річка в Сумській області, ліва притока Свиги